Das Wort oder der Name Commando hat mehrere Bedeutungen:

Militär:

 das englische Wort für Kommando (Militär)
 das Sturmgewehr SIG SG 552, siehe SIG 550#Modellvarianten
 Angehörige der Schweizer Armee, siehe Commando (Schweiz)
 ein Transportflugzeug der US Air Force (Zweiter Weltkrieg), siehe Curtiss C-46

Medien:

 ein Spiel aus dem Jahr 1985, siehe Commando (Computerspiel)
 ein weiteres [Computer-]Spiel aus dem Jahr 1998, siehe Commandos
 der amerikanisch-englische Name eines Films aus dem Jahr 1985, siehe Das Phantom-Kommando
 ein Rollenspiel von Simulations Publications: Commando (Rollenspiel)
 ein indischer Film aus dem Jahr 1988, siehe Commando (Film)
 ein indischer Film aus dem Jahr 2013, siehe Commando – One Man Army

Siehe auch:

 Kommando